Бацање кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2010. у Дохиу одржано је 12. и 13. марта.

Титулу освојену на Светском првенству 2008. одбранио је Кристијан Кантвел из САД.

Земље учеснице 
Учествовао је 21 такмичар из 18 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање на дан 11. март.

Најбољи резултати у 2010. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре почетка првенства (11. марта 2010), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2010.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 20,30 м (КВ), коју је испунило 9 такмичара.

Финале 
Свих 9 финалиста извели су по 6 бацања.

Референце 

−== Спољашње везе ==
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 2010. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани